Psychopathia sexualis ist der Titel:

 eines Buchs von Heinrich Kaan (1843), siehe Psychopathia sexualis (Kaan)
 eines Buchs von Richard von Krafft-Ebing (1. Aufl. 1886), siehe Psychopathia sexualis (Krafft-Ebing)
 eines Films unter der Regie von Bret Wood (2006), siehe Psychopathia Sexualis (Film)
 eines Albums der Band Whitehouse